Myślęcin peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Myślęcin, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Myślęcin, un village de la voïvodie de Poméranie occidentale ;
 Myślęcin, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.